Il toponimo Musha può riferirsi a diverse località:

Musha, villaggio dell'Egitto nel governatorato di Asyut
Musha, settore del Ruanda nel distretto di Gisagara
Musha, settore del Ruanda nel distretto di Rwamagana